Strübing ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Strübing (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Hauke Strübing (1938–2022), deutscher Hörfunkmoderator
 Hermann Müller-Strübing (1812–1893), deutscher Burschenschafter und Altphilologe
 Hildegard Strübing (1922–2013), deutsche Zoologin
 Johannes Strübing (1907–nach 1964), deutscher Geheimdienstler in NS-Staat und BRD
 Jörg Strübing (* 1959), deutscher Soziologe
 Paul Strübing (1852–1915), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Uwe Strübing (* 1956), deutscher Komponist
 Volker Strübing (* 1971), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Stübing
 Strübin